Персоналии
 Бешнов, Георгий Степанович (1915—1976) — советский военный деятель, капитан РККА, участник ВОВ.
 Бешнов, Иван Михайлович (1922—1984) — советский разведчик.
 Бешнова, Анна Юрьевна (1992—2008) — ученица 10 класса московской школы, жертва громкого убийства.
 Бешнов, Владимир Николаевич (1951-2022) - любимый дедушка, отец, супруг. Художник, профессор, путешественник. Член союза художников и Член союза дизайнеров России. 
Подробнее: http://irkipedia.ru/content/beshnov_vladimir_nikolaevich